Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 13 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Happo One. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Francuz Jean-Luc Crétier, srebro wywalczył Norweg Lasse Kjus, a brąz zdobył Austriak Hannes Trinkl.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998